Ashley Westwood ist der Name folgender Personen:

* Ashley Westwood (Fußballspieler, 1976) (* 1976), englischer Fußballspieler und -trainer 
 Ashley Westwood (Fußballspieler, 1990) (* 1990), englischer Fußballspieler